Marchionni ist der Familienname folgender Personen:

 Bartolomeo Marchionni (1449–1523), florentinischer Kaufmann
 Marco Marchionni (* 1980), italienischer Fußballspieler